Keaton Ellerby (né le  à Strathmore en Alberta au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
En 2004, il débute avec les Blazers de Kamloops dans la Ligue de hockey de l'Ouest. En 2007, il est échangé aux Warriors de Moose Jaw en retour de l'ailier droit Brady Calla. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006 et 2007. Dixième choix lors du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey en 2007, il passe professionnel avec les Americans de Rochester de la Ligue américaine de hockey pour la saison 2008-2009.

Parentée dans le sport
Ellerby est le cousin de Shane Doan, capitaine des Coyotes de Phoenix, et de Carey Price gardien de but pour les Canadiens de Montréal.

Trophées et honneur personnel 
2009-2010 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe Canada de la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005|| Blazers de Kamloops|| LHOu|| 60|| 0|| 1|| 1|| 77|| 6|| 0|| 0|| 0|| 16
|- 
| 2005-2006|| Blazers de Kamloops|| LHOu || 68|| 2|| 6|| 8|| 121|| -|| -|| -|| -|| -
|-  
| 2006-2007|| Blazers de Kamloops|| LHOu || 69|| 2|| 23|| 25|| 120|| 4|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2007-2008|| Blazers de Kamloops|| LHOu || 16|| 0|| 3|| 3|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2007-2008 || Warriors de Moose Jaw|| LHOu || 53|| 2|| 21|| 23|| 81|| 5|| 0|| 2|| 2|| 15
|-
| 2008-2009|| Americans de Rochester|| LAH|| 75 ||3 ||20 ||23 ||44 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2009-2010|| Panthers de la Floride|| LNH || 22 ||0 ||0 ||0 ||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Americans de Rochester|| LAH || 58|| 6|| 13|| 19|| 34|| 7|| 1|| 0|| 1||4 
|-
| 2010-2011|| Americans de Rochester|| LAH || 17|| 2|| 3|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2010-2011|| Panthers de la Floride|| LNH || 54 ||2 ||10 ||12 ||22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Panthers de la Floride|| LNH || 40|| 0|| 5|| 5|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Panthers de la Floride|| LNH || 9|| 0|| 0|| 0|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2012-2013 || Kings de Los Angeles|| LNH || 35|| 0|| 3|| 3|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Jets de Winnipeg || LNH || 51|| 2|| 4|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Jets de Winnipeg || LNH || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| IceCaps de Saint-Jean || LAH || 41|| 3|| 13|| 16|| 32|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Barys Astana || KHL || 42|| 2|| 7|| 9|| 49|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| HC Fribourg-Gottéron || NLA || 13|| 1||5 || 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Lukko Rauma || Liiga || 43 || 3 || 9 || 12 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Mora IK || SHL || 52||0||6||6||26 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019|| Iserlohn Roosters || DEL || 51 || 1 || 8 || 9 || 46 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020|| Dornbirner EC || EBEL || 26 || 4 || 7 || 11 || 16 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2020-2021 || Ferencváros TC || Erste Liga || 34 || 4 || 12 || 16 ||  || 10|| 0|| 2|| 2|| 
|-
| 2021-2022 || Sheffield Steelers || EIHL  ||  || 

| 212 || 4 || 23 || 27 || 88 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2

Références

Naissance en novembre 1988
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur du Barys Astana
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Mora IK
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Sheffield Steelers